Le nom Rigi peut désigner:
 le Rigi,  montagne suisse, située à proximité de Lucerne ;
 le Mont Rigi, lieu-dit, situé dans les Hautes Fagnes en Belgique ;
 le Rigi, surnom donné au Hohe Salve, un sommet des Alpes de Kitzbühel en Autriche.

Voir aussi 

 Rigi Bahnen, entreprise ferroviaire suisse.